Jandrisevits ist der Familienname folgender Personen:

 Elias Jandrisevits (* 2003), österreichischer Fußballspieler
 Peter Jandrisevits (1879–1938), österreichischer Geistlicher und Politiker (CSP)